Râul Brădișor se poate referi la:

 Râul Brădișor, Coisca
 Râul Brădișor, Buceș

Vezi și 
 Râul Bradu (dezambiguizare)
 Râul Brădetul (dezambiguizare)

 Brădișor, sat în județul Vâlcea, România

Toponime românești